Колумелла может означать:
 Колумелла — перегородка преддверия носа.
 Колумелла — центральная ось улитки внутреннего уха.
 Колумелла — древнеримская фамилия.